Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e F Montana che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 7-6, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (semifinali)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1997